Die Oman Professional League 2016/17 war die 42. Spielzeit der höchsten omanischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 1975. Die Saison begann am 17. September 2016 und endete am 19. Mai 2017 enden. Titelverteidiger war der Fanja SC.

Modus 
Die Vereine spielten ein Doppelrundenturnier aus, womit sich insgesamt 26 Spiele pro Mannschaft ergaben. Es wurde nach der 3-Punkte-Regel gespielt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Tabelle wurde nach den folgenden Kriterien bestimmt:

 Anzahl der erzielten Punkte
 Tordifferenz aus allen Spielen
 Anzahl Tore in allen Spielen

Am Ende der Saison qualifizierte sich die punktbeste Mannschaft für die Gruppenphase des AFC Cup 2018. Zusätzlich nahm der Sieger des Oman Cups nahm an der Play-off-Runde des AFC Cup teil. Die zwei Vereine mit den wenigsten Punkten stiegen in die zweitklassige Oman First Division League ab, der 12. spielt in zwei Relegationsspielen gegen den 3. der Finalrunde der Oman First Division League 2016/17 um die Relegation.

Teilnehmer 
Der al-Rustaq SC schaffte als Meister der Finalrunde der Oman First Division League 2015/16 zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Oman Professional League. Der zweite Aufsteiger, der Oman Club, spielte zuletzt in der Saison 2012/13 in der höchsten omanischen Liga. Der dritte Aufsteiger, der Jalan SC, hatte sich in den Relegationsspielen durchgesetzt und stieg damit erstmals in die Erstklassigkeit auf.

Die drei Aufsteiger ersetzten die drei letztplatzierten Vereine der Saison 2015/16, den Salalah SC, den Sur SC und den al-Musannah SC. Der Salalah SC musste nach nur einem Jahr in der Oman Professional League wieder in die Oman First Division League zurück. Für den Sur SC und den al-Musannah SC bedeutete der Abstieg das Ende ihrer jeweiligen fünfjährigen Zugehörigkeit zum omanischen Fußball-Oberhaus.

Abschlusstabelle 

|}

Relegation 
Der 12. der Oman Professional League 2016/17 spielte gegen den 3. der Finalrunde der Oman First Division League 2016/17 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Das Hinspiel fand am 24. und das Rückspiel am 28. Mai 2017 statt. Der Sieger qualifizierte sich für die Oman Professional League 2017/18.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Saison 2016/17 bei RSSSF.com
 Saison 2016/17 bei Soccerway.com

Meisterschaft 201617
Fußballsaison 2016/17